А́истов — русская фамилия; имеет женскую форму Аистова.

Известные носители 
 Аистов, Анатолий Георгиевич (1917—1996) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Аистов, Михаил Николаевич (1928—1987) — советский конструктор вооружений, лауреат Государственной премии СССР.
 Аистов, Николай Сергеевич (1853—1916) — российский артист балета, балетмейстер.
 Аистов, Прокоп Степанович (1882—1917) — участник Октябрьского вооружённого восстания в Киеве.